Longnes (Sarthe)
 Longnes (Yvelines)

Desambiguações de topônimos